Wahlkreis 9 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 9
 Landtagswahlkreis 9
 Reichstagswahlkreis 9